Great Divide ist:

 die Kurzform für Great Dividing Range, ein Gebirgszug in Australien
 einer der englischen Namen für die nordamerikanische kontinentale Wasserscheide
 eine US-amerikanische Countryband, siehe: The Great Divide